

Sigle 
 Tasso di fecondità totale – indicatore demografico
 Thin Film Transistor –  transistor a pellicola sottile, usata negli schermi a cristalli liquidi
 Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) – impresa ferroviaria che opera nel trasporto passeggeri e merci nella provincia di Arezzo.
 Teamfight Tactics (TFT) – videogioco strategico auto battler sviluppato dalla Riot Games

Codici 
 TFT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taftan (Pakistan)
 tft – codice ISO 639-3 della lingua ternate